Het gezin Van Paemel (1903), toneelstuk van de Belgische schrijver Cyriel Buysse
 Het gezin van Paemel (1963), televisiefilm gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk
 Het gezin van Paemel (1978), televisiefilm
 Het gezin van Paemel (1986), Belgische film gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk